bataille de Bassignana peut faire référence à deux batailles qui se sont déroulées en Italie au  :
 Bataille de Bassignana, une bataille de la guerre de Succession d'Autriche, en 1745 ;
 Bataille de Bassignana, une bataille de la Deuxième Coalition, en 1799.